Paroș:
 Comuna Sălașu de Sus (, ), județul Hunedoara, Transilvania
 Paroș, o localitate în județul Hunedoara
 Râu
 Râul Paroș (), un curs de apă, afluent al râului Strei

Vezi și 
 Paros

Toponime românești